FMC peut faire référence à :

Entreprises
 Ford Motor Company, un constructeur automobile américain ;
 FMC Corporation (où FMC signifie Food Machinery Corporation), une entreprise chimique ;

Electronique
 , un format de connecteur d'extension standard en électronique utilisé sur les cartes filles utilisant les ressources d'entrée/sortie de cartes mères à base de FPGA ;

Autres
 Fonds des médias du Canada, une institution canadienne ;
 Formation médicale continue, une obligation pour les médecins dans la plupart des pays du monde de se former tout au long de leur carrière ;
 Frères Missionnaires des Campagnes, une congrégation religieuse fondée en 1943.